Tornerose kan henvise til:

 Tornerose, et folkeeventyr, der er nedskrevet i flere varianter, herunder af brødrene Grimm
 Tornerose (film fra 1921) (originaltitel Enchantment), en amerikansk stumfilm instrueret af Robert G. Vignola.
 Tornerose (film fra 1959), en tegnefilm fra 1959 produceret af Walt Disney

Se også 
 Tornerose var et vakkert barn